Le vide est ordinairement défini comme l'absence de matière dans une zone spatiale. Vide peut désigner :

Physique 
 vide, absence de toute matière.
 vide quantique, en mécanique quantique le vide physique dépourvu de matière contient toujours une énergie définie par sa valeur minimale.
 chambre à vide, enceinte rigide dans laquelle l'air et d'autres gaz sont en grande partie éliminés par une pompe à vide.
 claquage du vide, technique qui permettrait de générer des particules élémentaires à partir du vide, au moyen d'un laser de grande puissance.
 pompe à vide, outil permettant d'extraire l'air ou tout autre gaz contenu dans une enceinte close.
 technologie du vide, ensemble des solutions pour produire, réguler et mesurer le vide.

Astronomie 
 vide, milieu interstellaire dont la densité de matière est extrêmement faible.
 Vide local, région vide du milieu interstellaire adjacente à notre groupe local.
 vide du Bouvier ou Grand Vide, région du milieu intergalactique de très grande taille mais contenant très peu de galaxies.

Philosophie 
 vide ou vide existentiel, condition humaine caractérisée par l'ennui généralisé, l'aliénation et l'apathie.

Mathématiques 
 ensemble vide, ensemble ne contenant aucun élément.
 type vide, type ne comportant pas de valeurs.
 mot vide

Musique  
 Vide-ordures et Sabordage (2003), album du groupe français Les Betteraves.
 Vide cor meum (2001), chanson de Patrick Cassidy.
 Vide (1982), chanson de Patrick Bruel.

Littérature 
 La Trilogie du Vide, trilogie de Peter F. Hamilton comprenant :
 Vide qui songe (2007)
 Vide temporel (2008)
 Vide en évolution (2010)

Autres 
 vide-greniers ou braderie ou foire aux puces, marché occasionnel de vente d'objets par des particuliers.
 vide-grenier à domicile, variante des vide-greniers.
 vide juridique, absence de normes applicables à une situation donnée.
 vide-ordures, système d'évacuation des ordures ménagères.
 vide-poche, récipient permettant de ranger de petits objets.
 vide-pomme, ustensile de cuisine.
 vide sanitaire ou espace visitable, espace accessible ou non, situé entre le sol et le premier plancher d'un bâtiment.

Voir aussi 
 Néant
 Rien
 Vacuité